Серге́й Влади́мирович Гайда́й (; род. 6 ноября 1975, Северодонецк, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный деятель. Председатель Луганской областной государственной администрации (руководитель областной военно-гражданской администрации) (25 октября 2019 — 15 марта 2023).

Образование 
В 2014 году окончил , бакалавр (финансы и кредит).

В 2019 году с отличием окончил Академию Государственного управления при Президенте Украины, магистр (публичное управление и администрирование).

Трудовая деятельность 

С 2000 по 2015 год — на руководящих должностях частных предприятий Киева.

С 2005 года — генеральный директор ООО «Дембуд».

Политическая деятельность 
В 2008—2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника.

С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 2015 года депутат Мукачевского районного совета VII созыва.

8 сентября 2015 — 28 ноября 2018 — председатель Мукачевской райгосадминистрации, беспартийный.

Был советником патронатной службы главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

С 25 октября 2019 по 14 марта 2023 — руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации.

Награды и отличия 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (6 марта 2022 года) — за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков
 Знак отличия За службу государству (2016);
 Орден Святителя Николая Чудотворца (2017) — за заслуги перед УПЦ и благотворительность;
 Знак отличия Мукачевской епархии УПЦ МП (2017);
 Знак отличия Командующего объединённых сил «Казацкий Крест» I степени (2020);
 Знак отличия «За мужество и профессионализм» (2020);
 Знак отличия — медаль «Операция объединённых сил. За доблесть и верность» (2020);
 Знак отличия — медаль Национальной гвардии Украины «За взаимодействие» (2020);
 Знак отличия Совета национальной безопасности и обороны Украины «Защитник Украины» (2020);
 Знак отличия — медаль Государственной пограничной службы Украины «За содействие в охране государственной границы» (2020);
 Почётный нагрудный знак Главнокомандующего Вооружённых сил Украины «За заслуги перед вооруженными силами Украины» (2020);
 Знак отличия — медаль Министерства обороны Украины «За содействие Вооруженным Силам Украины» (2020);
 Памятный знак Управления государственной охраны Украины «За содействие государственной охране Украины» (2021).
 Орден Святого Архистратига Михаила II степени — «За заслуги перед Поместной Украинской Православной Церковью и побожним народом» (15 ноября 2022).
 Знак отличия «Крест Сухопутных войск» (18 марта 2023).

Семья 
Не женат, однако есть дочь Ксения Сергеевна Гайдай (род. 3 сентября 1993).

Примечания

Ссылки 
 Буду робити усе можливе, щоб у наступному році Луганська область стала величезним будівельним майданчиком, — Сергій Гайдай Луганська ОДА (28 жовтня 2019)

Выпускники вузов Хмельницкого
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Главы районных государственных администраций Украины
Депутаты районных советов Украины
Персоналии:Мукачевский район
Персоналии:Северодонецк